Sigurvin Ólafsson ist der Name folgender Personen:

* Sigurvin Ólafsson (Fußballspieler, 1942) (* 1942), isländischer Fußballspieler
 Sigurvin Ólafsson (Fußballspieler, 1976) (* 1976), isländischer Fußballspieler